Indy Racing League, een kampioenschap voor formulewagens in de Verenigde Staten
In real life (internetterm), "in het werkelijke leven" (in tegenstelling tot de virtuele computerwereld)
Ierland (land), waarvan IRL de ISO-landcode is
IRL (2013), een Zweedse film uit 2013